Tome kan syfta på:

 Tome – en pseudonym för Philippe Vandevelde
 Tome – en tjock bok.

Geografi

Chile 

 Tomé, ort, Región del Biobío, Provincia de Concepción, 
 Tome (kommun), Región del Biobío, Provincia de Concepción,

Japan 

 Tome, Miyagi, stad, Miyagi prefektur,

USA 

 Tome, New Mexico, New Mexico, Valencia County, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade USAförgreningar